Jazy bezeichnet folgende Orte in Polen:
 Jazy (Dygowo), deutsch Jaasde, Ort in der Woiwodschaft Westpommern 
 Jazy (Włocławek), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jazy (Płaska), Ort in der Woiwodschaft Podlachien

Jazy ist der Familienname folgender Personen: 
 Michel Jazy (* 1936), französischer Leichtathlet